Cadeau peut faire référence à :

 Cadeau, un cadeau ou présent est une forme courante de don destiné à faire plaisir à une personne physique
 Cadeau de Noël, il est de tradition d'offrir un cadeau de Noël pour la fête de Noël

Patronyme 
 Andrée Cadeau (1912-2003), une femme peintre française du 
 René Cadeau (1782-1858), un peintre français
 Amélie Cadeau ( Cordelier de la Noue), fille de René

Voir aussi 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme